Colle San Bernardo – valico delle Alpi Liguri in Piemonte
 Colle San Bernardo di Mendatica – valico delle Alpi Liguri in Liguria
 Colle del Piccolo San Bernardo – valico alpino delle Alpi Graie tra Italia e Francia 
 Colle del Gran San Bernardo – valico alpino delle Alpi Pennine tra Italia e Svizzera
 Strada statale 582 del Colle di San Bernardo – strada provinciale italiana, in passato strada statale
 Collina di san Bernardo – collina situata nel Canton Ticino